Józsefvárosi pályaudvar (Budapest)
 Józsefvárosi pályaudvar (Temesvár)